Леваи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Леваи, Андраш (1908—2003) — венгерский учёный, специалист по атомной энергетике, академик Венгерской академии наук.
 Леваи, Золтан (род. 1996) — венгерский борец греко-римского стиля.
 
 Леваи, Сильвестр (род. 1945) — венгерский композитор.